Ры́жковичи () — бывшая деревня в Шкловском районе Могилёвской области в Белоруссии. Деревня являлась административным центром Рыжковичского сельсовета.

Рыжковичи известна с XVI века. Магнаты рода Ходкевичей построили доминиканский монастырь, существовала также униатская церковь Святых Петра и Павла. В середине XX века местная церковь была разрушена.

Во время Второй мировой войны в Рыжковичах существовало гетто, которое в конце 1941 года было уничтожено нацистами. На еврейском кладбище в Рыжковичах (сейчас — территория Шклова) создан мемориал убитым евреям.

14 декабря 2007 года вместе с деревнями Молодёжная и Малый округ Рыжковичи вошли в состав города Шклов.

Население 
 1999 г. — 587 человек

 2008 г. — 239 дворов, 566 человек

Примечания

Литература 
Населённые пункты Шкловского района
Шклов